Mount Greylock – góra w USA, w stanie Idaho
 Mount Greylock – góra w USA, w stanie Massachusetts